José Antonio Expósito puede referirse a las siguientes personas:
 José Antonio Expósito Piñeiro, atleta paralímpico español;
 José Antonio Expósito Sánchez, remero español.